Chibolo kan syfta på:

Colombia 

 Chibolo (kommun i Colombia), Magdalena, 
 Chivolo, ort, Magdalena,